Адалульф (; умер 13 сентября 933) — граф Булони с 918 года из Фландрского дома. Иногда ошибочно называется «Адольф», в то время как его настоящее имя «Этельвульф»: он был назван в честь прадедушки по материнской линии — уэссекского короля Этельвульфа.

Биография 
Родителями Адалульфа были Бодуэн II Фландрский и Эльфтрита Уэссекская. После смерти отца он унаследовал графства Булонь и Теруан. В том же году стал светским аббатом Сен-Бертена.

Адалульф воевал с викингами и участвовал в победоносной битве при Фокамберге. Это не помешало дану Зигфриду захватить графство Гин, ставшее вассальным фьефом Фландрии.

Адалульф умер 13 сентября 933 года, оставив двоих сыновей. Его владения захватил брат — Арнульф Фландрский. Лишь в 964 году младший сын Адалульфа, Арнульф II восстановил свои права на Булонь.

Литература 
 Le Cat du Bressy. Adolphe, comte de Boulogne.
 Dictionnaire de Biographie Française, vol. 1, 1932, pàg. 625, Adolphe, comte de Boulogne, per Le Cat du Bressy
 Alain Lottin. Histoire de Boulogne-sur-Mer.

Фландрский дом
Булонский дом
Графы Булонские
Правители Европы X века
Персоналии Фландрии X века